Се́верный () — посёлок в Республике Адыгея. Входит в состав муниципального образования городской округ «город Майкоп».

География 
Посёлок расположен в восточной части городского округа Майкоп, у истоков реки Псенафа. Находится напротив северной окраины города Майкоп, у выезда через Келермесское шоссе. 

Площадь территории населённого пункта составляет — 4,51 км2. 

Ближайшие населённые пункты: Советский на северо-западе, Калинин и Гражданский на северо-востоке, Дьяков на востоке, Северо-Восточные Сады на юго-востоке, Майкоп на юге и Западный на юго-западе. 

Населённый пункт расположен на Закубанской наклонной равнине, у подножья Лесистого хребта, в предгорной зоне республики. Средние высоты на территории посёлка составляют 225 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляет собой в основном волнистые равнины с общим уклоном с юго-запада на северо-восток, с холмистыми и курганными возвышенностями. 

Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Псенафа и Псенафским каналом, а также запрудами расположенными вдоль их русел. 

Климат на территории хутора влажный умеренный (Dfa). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +11,5°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +23,0°С. Среднемесячная температура января составляет около 0°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 750 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по июль.

История 
Посёлок был основан 23 декабря 1958 года по инициативе Адыгейского облисполкома, установлением Краснодарского крайисполкома. 

20 февраля 1986 года в составе Западного сельсовета, посёлок был передан из Майкопского района в ведение Майкопского городского совета. 

18 августа 1992 года с упразднением Западного сельсовета, посёлок Северный был передан в прямое подчинение Майкопской городской администрации. 

С 2000 года в составе Майкопского республиканского городского округа, наделённого статусом муниципального образования в 2005 году.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:
 

Мужчины — 600 чел. (46,7 %). Женщины — 685 чел. (53,3 %).

Местное самоуправление 
Посёлок Северный входит в ТОС (территориальное общественное самоуправление) №15 городского округа Майкоп. 

Местное самоуправление является территориальным исполнительным органом местной администрации (ТИОМА) городского округа Майкоп и осуществляет исполнительно-распорядительные функции на территории посёлка Северный.

Администрация ТОС №15 — городской округ Майкоп, посёлок Северный, ул. Школьная, № 12.

 Председатель местного самоуправления — Пурисова Татьяна Ивановна.
 Администратор местного самоуправления — Кобернюк Александр Петрович.

Инфраструктура 
 Основная школа № 27
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Сельский дом культуры «Северный»

Экономика 
 Совхоз «Майский № 10»;
 Молочно-товарная ферма;
 Тепличное хозяйство.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из 41 улицы и 10 переулков, большая часть которых ныне активно застраивается.

Ссылки 
 Летние заботы Северного

Примечания 

Населённые пункты городского округа Майкоп
Появились в 1958 году в России
1958 год в Адыгее